

Patronyme 

Membres de la famille Girardin, branche établie en France de la famille noble toscane Gherardini :
 Pierre de Girardin (mort en 1689), ambassadeur de France à Constantinople
 Jean-Louis Girardin de Vauvré (1647-1724), intendant de la Marine
 René-Louis de Girardin (1735-1808), son petit-fils, militaire, philosophe, réformateur social et musicien français
 Louis Stanislas de Girardin (1762-1827), homme politique français, fils de René-Louis
 Ernest Stanislas de Girardin (1802-1874), homme politique français, fils de Louis Stanislas
 Louis de Girardin (1767-1848), officier et député français, fils de René-Louis
 Alexandre Louis Robert Girardin d'Ermenonville ou Alexandre de Girardin (1776-1855), général français, fils de René-Louis
 Émile de Girardin (1806-1881), journaliste français, fils naturel d'Alexandre
 Delphine de Girardin, née Gay, (1804-1855), écrivaine française, épouse d'Émile

Girardin est un nom également porté par : 
 Nicolas-Claude Girardin (1749-1786), architecte français ;
  (1754-1794), navigatrice française, membre (déguisé en homme) de l'expédition d'Antoine Bruny d'Entrecasteaux
 Saint-Marc Girardin (1801-1873), homme politique français ;
 Jean Girardin (1803-1884), chimiste français ;
 Auguste Girardin (1830-1915), homme politique français ;
 Jules Girardin (1832-1888), écrivain français
 Frank J. Girardin (1856-1945), peintre américain
 Paul Girardin (1875-1950), géographe français
 Eugène-Alexandre Girardin (1888-1972), architecte français
  (1895–1982), homme d'affaires canadien
 Lise Girardin (1921-2010), femme politique suisse
 Brigitte Girardin (née en 1953), femme politique française ;
 Éric Girardin (né en 1962), homme politique français ;
 Annick Girardin (née en 1964), femme politique française ;
 Étienne Girardin (né en 1994), chanteur français du groupe choral Vox Angeli.

Entreprises 
 Brasserie Girardin (fondée en 1845), entreprise de brasserie belge
  (fondée en 1935), constructeur automobile canadien

Autres 
 Loi de programme pour l'outre-mer dite Loi Girardin (2003), loi française
 Maison Girardin (construite entre 1784 et 1819), lieu historique au Québec
 Maison Girardin dite « la maison du pêcheur » ou « maison à Jules », lieu historique à Saint-Pierre-et-Miquelon

Voir aussi 
  et Famille Gherardini
  et Girard (patronyme)
 

Patronyme français